Paweł Czerwiński (1841–1864), powstaniec styczniowy
 Paweł Czerwiński (1895–1962), dyplomata
 Paweł Czerwiński (ur. 1965), dyplomata